Peyre ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Peyre (Landes), Gemeinde im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Ortsteil Peyre in der Gemeinde Comprégnac im Département Aveyron in der Region Okzitanien, siehe Peyre (Aveyron)
 Saint-Sauveur-de-Peyre, französische Gemeinde im Département Lozère in der Region Okzitanien

Peyre ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine-François Peyre (Peyre der Jüngere; 1739–1823), französischer Architekt und Raumausstatter
 Henri Peyre (1901–1988), US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler französischer Herkunft
 Joseph Peyré (1892–1968), französischer Schriftsteller
 Raphaël Charles Peyre (1872–1949), französischer Bildhauer
 Sully-André Peyre (1890–1961), französischer Autor der neuprovenzalischen Sprache, Romanist und Herausgeber

Siehe auch:
 Peyre-Brune, Dolmen aus dem Neolithikum bei Saint-Aquilin im französischen Département Dordogne